17. Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 2001- odbywały się w dniach 21 - 29 lipca 2001 roku w Finlandii. Był to ostatni turniej tego typu, gdyż zmieniono jego nazwę na Mistrzostwa Europy U-19. Najlepszym strzelcem polskiej ekipy został Łukasz Nawotczyński - 3 gole.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 2001 została reprezentacja Polski.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

2001
2001 w piłce nożnej
2001 w Finlandii